Svenska cupen i fotboll är en årlig cupturnering i fotboll, öppen för klubblag för herrar i Sverige. Den räknas som den, näst efter Allsvenskan (vars vinnare blir svenska mästare), förnämsta nationella fotbollsturneringen för herrlag i Sverige.

Turneringen har spelats sedan 1941, dock med uppehåll 1954–1966. Segraren får lyfta Vandringspriset Gustaf VI Adolfs pokal som instiftades 1967, och delades ut fram till 1983. Mellan åren 1984 och 1996 delades priset Scandiacupen ut. 1997-2001 delades SFF-pokal ut. 2002 återinfördes Gustaf VI Adolfs pokal. Åren 1941- 1953 hette vandringspriset Gustaf V:s pokal.

Svenska cupen är också kvalificerande för Uefa Europa Conference League och var tidigare kvalificerande för Uefa Europa League och innan dess Europeiska cupvinnarcupen.

Säsonger 

Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan har rätt att delta i Svenska cupen. Dessutom får 68 klubbar från övriga divisioner delta.

Spelplatser och finalister

1941-1953

1967-framåt

Svenska cupmästare

Sändningsrättigheter 
Direktsändning av matcher från Svenska cupen:
 2001 – 2005: Kanal 5
 2006 – 2011: TV4
 2012 – 2015: SVT 
 2016 –2025 : Cmore
 2025 - framåt: Viaplay

Referenser

Externa länkar 
 Svenska Fotbollförbundets lista över svenska cupfinaler: (1941–)
 

 
Fotbollstävlingar i Sverige
Nationella cuper i fotboll